Bitva o Aleppo, či obléhání Aleppa se může vztahovat k několika událostem:
 Obléhání Aleppa (637) během byzantsko–arabských válek
 Obléhání Aleppa (1124) Balduinem II.
 Obléhání Aleppa (1260) během mongolské invaze do Sýrie
 Bitva o Aleppo (1400) během Tamerlánova syrského tažení
 Masakr v Aleppu (1850) spáchaný vzbouřenými muslimy na křesťanské komunitě
 Bitva o Aleppo (1918) na konci první světové války
 Obléhání Aleppa (1980) během povstání islamistů v Sýrii 1979 až 1982
 Bitva o Aleppo (2012–2016) během občanské války v Sýrii